Термин Тори исторически применялся к человеку, который придерживался политической философии (торизм, Toryism), основанной на традиционализме и консерватизме.

Данное понятие также применяется к ряду исторических и современных политических партий, а также является названием ряда географических локаций.

Политика 
 Консервативная партия Великобритании — современная британская политическая партия, которую часто (в основном в разговорной речи) называют партией тори.
 Консервативная партия Канады (1867–1942).
 Консервативная партия Канады с 2003 г.
 Прогрессивно-консервативная партия Канады между 1942 и 2003 гг.
 Тори Верхней Канады (канадское политическое движение между 1812 и 1867 гг.).
 Тори (политическая партия) — предшественники современной Консервативной партии Великобритании.

Топоним 
 Тори — историческая область в Грузии.
 Тори — бывшая волость в Эстонии, в составе уезда Пярнумаа. Упразднена в 2017 году.
 Тори — волость в Эстонии, в составе уезда Пярнумаа. Основана в 2017 году.
 Тори — деревня в Эстонии, в составе уезда Ярвамаа.
 Тори — посёлок в волости Тори уезда Пярнумаа, Эстония.
 Тори — остров у побережья графства Донегал в Ирландии.

Фамилия 
  (1864—1947) — канадский математик и теолог, первый президент Альбертского университета (1908—1928), президент Королевского общества Канады (1939—1940), брат Джеймса Крэнсуика Тори.
  (1862—1944) — канадский политик, лейтенант-губернатор провинции Новая Шотландия (1925—1930).
  (род. 1973) — канадский хоккеист, чемпион Австрии в составе клуба «Клагенфурт» (2009).
 Тори, Джон (род. 1954) — канадский бизнесмен и политик, мэр Торонто (с 2014), двоюродный правнук Джеймса и Генри Тори.
  (1912—2012) — британский дипломат, посол в Малайской Федерации (1957—1963), Ирландии (1964—1967), на Мальте (1967—1970).
 Тори, Жоффруа (1480 — ?) — французский художник-гравёр, книготорговец и издатель.
  (? — 2013) — военный администратор нигерийских штатов Ондо (1993—1994) и Энугу (1994—1996).

Другое 
 Тори — название одного из партнёров в японских боевых искусствах.

См. также 
 Тории — ритуальные врата в «другой мир», устанавливаемые перед святилищами японской религии синто.
 Торри